Schönlinde ist der deutsche Name folgender Orte:

in Polen:
 Krasnolipie im Powiat Braniewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Schönlinde, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Wesoła (Trzcińsko-Zdrój) im Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern (Schönlinde, Kreis Königsberg/Neumark, Ostbrandenburg)

in Russland:
 Linjowo (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Schönlinde, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)

in Tschechien:
 Krásná Lípa im Okres Děčín, Ústecký kraj (Schönlinde, Kreis Rumburg, Sudetenland)

Siehe auch:
 Schönlind
 Schönerlinde, Ortsteil von Wandlitz, Landkreis Barnim, Brandenburg